Посольство Украины в Риме () — главная дипломатическая миссия Украины в Италии, расположена в столице страны Риме.

Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Италии: Евгений Юрьевич Перелыгин (с 2012).

Посольство 
Основная задача посольства Украины в Риме — представлять интересы Украины, способствовать развитию политических, экономических, культурных, научных и других связей, а также защищать права и интересы граждан и юридических лиц Украины, которые находятся на территории Италии.

Посольство способствует развитию межгосударственных отношений между Украиной и Италией на всех уровнях, с целью обеспечения гармоничного развития взаимных отношений, а также сотрудничества по вопросам, представляющим взаимный интерес.
Посольство исполняет также консульские функции.

История дипломатических отношений 
Итальянская Республика признала провозглашенную 24 августа 1991 года Украину 28 декабря того же года. 29 января 1992 года были установлены дипломатические отношения между Украиной и Италией. В 1993 году начало свою работу посольство Украины в Риме.

Послы Украины в Италии 
 Анатолий Константинович Орел (1992—1997)
 Владимир Борисович Евтух (1997—1999)
 Борис Николаевич Гудыма (1999—2004)
 Анатолий Константинович Орел (2004—2005)
 Георгий Владимирович Чернявский (2005—2012)
 Евгений Юрьевич Перелыгин (с 2012)

См. также 
 Список дипломатических миссий Украины
 Посольство Италии в Киеве

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Посольства Украины в Италии.

Дипломатические представительства Украины
Дипломатические представительства в Италии